Universitas Istropolitana (1465-1490)
 Comeniusuniversiteit Bratislava (sinds 1919)